

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 6 podstawowych 
 Borowy Młyn – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie
 Borowy Młyn – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Warlubie
 Borowy Młyn – wieś w woj. lubuskim, w pow. międzyrzeckim, w gminie Pszczew 
 Borowy Młyn – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Lipnica 
 Borowy Młyn – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Ryjewo
 Borowy Młyn – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica
 Borowy Młyn – osada leśna wsi Bucharzewo w województwie wielkopolskim, w powiecie międzychodzkim, w gminie Sieraków

Zbiorniki wodne w Polsce 
 Borowy Młyn – grupa stawów na Pojezierzu Poznańskim, w gminie Sieraków

Zobacz też 
 Borowy Las
 Młyn Borowy